Corrado Sanguineti – vescovo cattolico italiano
Edoardo Sanguineti – poeta e scrittore italiano
Federico Sanguineti – filologo e dantista italiano
Giulio Sanguineti – vescovo cattolico italiano
Guido Sanguineti – dirigente sportivo ed imprenditore italiano
Mauro Sanguineti – politico italiano
Piero Sanguineti – dirigente sportivo italiano
Raúl Carlos Sanguineti – scacchista argentino
Sante Sanguineti – calciatore ed arbitro di calcio italiano
Tatti Sanguineti – critico cinematografico, attore e giornalista italiano